Musytschuk (auch Musitschuk und Muzychuk) ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Musytschuk (* 1990), ukrainische Schachspielerin
 Marija Musytschuk (* 1992), ukrainische Schachspielerin, Schwester der vorigen